Дива — многозначный термин.
 Дива — прославленная оперная певица.
 Дива — предполагаемая славянская богиня.
 Дива — скала на Южном берегу Крыма.
 Дива — река в Витебской области Белоруссии.
 Дива — персонаж аниме «Кровь+».
 «Дива» — фильм французского режиссёра Жан-Жака Бенекса.
 «Д.И.В.А.» — российская пауэр-метал-группа.
 Дива — город в Индии, в штате Махараштра.

См. также 
 Diva